Stor-Laxsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Laxsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun och Strömsunds kommun,  (1,57 km²)
Stor-Laxsjön, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (11,4 km²)
Stor-Laxsjön, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (2,06 km²)

Se även
Laxsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn